

Persone 
Tarantini, pseudonimo di Ricardo José Vaz Alves Monteiro – calciatore portoghese
Alberto Tarantini – calciatore argentino
Francesco Tarantini – ambientalista  italiano, presidente Parco dell'Alta Murgia
Giovanni Tarantini – presbitero e archeologo italiano
Giuseppe Tarantini (1844) – politico italiano
Giuseppe Tarantini (1960) – politico e medico italiano 
Leonardo Tarantini – poeta, partigiano e antifascista italiano
Leopoldo Tarantini – politico e librettista italiano 
Michele Massimo Tarantini – regista e sceneggiatore italiano
Pio Tarantini – fotografo italiano
Raffaele Tarantini – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare

Altro
Capitano Tarantini – sommergibile della Regia Marina
Museo diocesano Giovanni Tarantini – museo di Brindisi